Mahle è un nome di famiglia tedesco.

Persone
Eberhard Mahle (* 1933) – pilota tedesco
Ernst Mahle (ingegnere) (1896-1983) – industriale tedesco
Ernst Mahle (musicologo) (* 1929) – musicologo tedesco-brasiliano
Hans Mahle (1911-1999) – membro del Gruppe Ulbricht e pioniere della radio della DDR
Heinrich Mahle (1841-1887) – capodistretto del Württemberg

Aziende
Mahle – azienda tedesca
Mahle-Stiftung – fondazione della Mahle GmbH